Humboldtgebirge steht für:

 Humboldtgebirge (Asien), Gebirgszug in Zentralasien
 Humboldtgebirge (Nordamerika), Bergkette in den Rocky Mountains
 Alexander-von-Humboldt-Gebirge, Gebirgsgruppe in der Antarktis